Ottikon ist der Name folgender Ortschaften in der Schweiz:
 Ottikon bei Kemptthal, Gemeinde Illnau-Effretikon, Bezirk Pfäffikon, Kanton Zürich
 Ottikon (Gossau ZH), Gemeinde Gossau ZH, Bezirk Hinwil, Kanton Zürich

Siehe auch:
 Oticon